Encausse est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Encausse, une commune française située dans le département du Gers en région Occitanie ;
 Encausse-les-Thermes, une commune française située dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;

Patronyme 

 Gérard Anaclet Vincent Encausse (1865-1916), est un médecin et occultiste français.
 Hervé d'Encausse (1943-), est un athlète français.
 Philippe d'Encausse (1967-), est un athlète français.

Voir aussi 
 

Patronyme français